Prostředek může být:

střední část nějakého objektu nebo předmětu
obecný pojem, jenž vyjadřuje nějaký nástroj pro realizaci určité činnosti, práce, postupu, služby apod.
čisticí prostředek
donucovací prostředek
dopravní prostředek
důkazní prostředek
hromadný sdělovací prostředek
omlazovací prostředek
opravný prostředek
prací prostředek
prostředky zdravotnické techniky

Související články 
střed
prostřednictví
zprostředkovatel

Externí odkazy